magenta, a vörös szín egyik árnyalata
 Magenta, a párizsi regionális gyorsvasút hálózat egyik állomása
 Magenta, magyar divatcég

Földrajz
 Magenta, város az USA Louisiana államában
 Magenta, település Franciaország Marne megyéjében
 Magenta, település Olaszország Milánó megyéjében